Alexei Mischin ist der Name folgender Personen:

*Alexei Nikolajewitsch Mischin (* 1941), russischer Eiskunstläufer und -trainer
Alexei Wladimirowitsch Mischin (* 1979), russischer Ringer